John Duncan (1796–1870) skót teológus, misszionárius
 John Duncan (1949–2022) skót labdarúgó, edző
 John Duncan (1958–) brit diplomata